Агарикальні (Agaricales) — порядок грибів класу агарикоміцети. Представники мають гімнокарпні або геміангіокарпні, однорічні, загниваючі плодові тіла з пластинчастим, без сфероцист, гіменофором. Ґрунтові сапротрофи, ксилотрофи або мікоризні гриби.

Класифікація 
За інформацією 10-го видання Словника грибів (Dictionary of the Fungi), порядок містить 33 родини, 413 родів і понад 13 000 описаних видів.

Родини 
Дивитись Список родин порядку агарикальні.

Філогенія 
Філогенічна кладограма згідно з Matheny et al., 2006:

Посилання

Джерела 
 

 
Порядки грибів